«Викрадачі снігу» — фентезійний роман української письменниці Анастасії Нікуліної, опублікований у 2021 році, в якому оповідається про Річі та його дідуся. Події розгортаються напередодні Різдва.

Сюжет 
Дев'ятилітній Річі понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину. Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії! Про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам. Про різдвяних «павуків», які оберігають від Темряви. І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Коли напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні, Річі вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти й викрасти сніг. І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці!

Персонажі 
 Річі — головний персонаж, дев'ятилітній хлопчик.
 Його дідусь — заради якого, Річі, головний персонаж, і викрадає сніг.

Примітки

Джерела 
 Видавництво «Vivat» 
 Інтернет-крамниця «Якабу» 
 Блог автора

Романи 2021
Українські фентезійні романи